Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva che ha battuto in finale Iva Budařová 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Kathy Horvath (semifinali)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Manuela Maleeva (campionessa)
 Kathy Rinaldi (secondo turno)

 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Assente
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Marcella Mesker (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1984